Anders Christensen puede referirse a las siguientes personas:
 Anders Møller Christensen, futbolista danés.
 Anders Christensen (triatleta), triatleta danés.